

Cinema 
 A Secret Life – film del 1999 diretto da Larry Peerce

Musica 
 A Secret Life – traccia dell'album My Life in the Bush of Ghosts di Brian Eno e David Byrne del 1981
 A Secret Life – album di Marianne Faithfull del 1995
 A Secret Life – album di Steve D'Agostino, John Foxx e Steve Jansen del 2009

Televisione 
 A Secret Life – episodio della sesta stagione di Alfred Hitchcock presenta